Kembang Tanjung (Mersam), een plaats in Indonesië
Kembang Tanjung (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing